Kunje est une ville du sud du Monténégro.
 Kunje est une ville du sud-est de l’Angola.